Шальны́е де́ньги

 «Шальные деньги» — телевизионный сериал (Бразилия, 1975).
 «Шальные деньги» — телевизионный сериал (Бразилия, 1998).
 «Шальные деньги» — криминальная комедия Кэлли Хоури (США, 2008).
 «» — повесть Йенса Лапидуса (2006). Её экранизации:
 «Шальные деньги» — фильм с Юэлем Киннаманом в главной роли (Швеция, 2010). 
 «» — фильм с Юэлем Киннаманом в главной роли (Швеция, 2012).
 «» — фильм с Юэлем Киннаманом в главной роли (Швеция, 2013).

См. также